Diamantina bezeichnet:

 Diamantina, Stadt in Brasilien
 la Diamantina war der Künstlername von Diamante Maria Scarabelli (1675–1754), italienische Opernsängerin (Sopran), Händel-Interpretin
 Diamantina, Insel in der Zeichentrickserie Oiski! Poiski! – Neues von Noahs Insel
 Chapada Diamantina, Mittelgebirge in Brasilien
 Diamantina Bowen (1832/33–1893), venezianische Adlige und Frau von George Ferguson Bowen
 Diamantina Cocktail, Album der Little River Band
 Diamantina Developmental Road, Straße im australischen Outback
 Diamantina Fracture Zone, Tiefseegebiet im Indischen Ozean
 Diamantinatief, Name eines nicht existierenden Meerestiefs in dieser Zone
 Diamantina lombardii, Bedecktsamer der Podostemaceae
 Diamantina-Nationalpark in Australien
 Diamantina River, Fluss in Australien
 Diamantinasaurus, eine Gattung sauropoder Dinosaurier 
 Diamantina Shire, Verwaltungsgebiet in Australien
 HMAS Diamantina (K377), australische Fregatte der River-Klasse (1941), heute im Queensland Maritime Museum
 HMAS Diamantina (M 86), australisches Minensuchboot der Lerici-Klasse